Kristian II kan syfta på:

 Kristian II (1481–1559), kung av Danmark, Sverige och Norge

 Kristian II av Anhalt-Bernburg (1599–1656), furste
 Kristian II av Oldenburg (död 1233), greve
 Kristian II av Pfalz-Bischweiler (1637–1717), hertig
 Kristian II av Sachsen (1583–1611), kurfurste
 Kristian II av Sachsen-Merseburg (1653–1684), hertig